Фет — многозначный термин:

Фамилия 
 Фет, Абрам Ильич (1924—2007) — российский математик, доктор физико-математических наук.
 Фет, Альфонс (; 1874—1937) — немецкий востоковед.
 Фет, Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — русский поэт и переводчик.
 Фет, Виктор Яковлевич (род. 1955) — советский и американский зоолог, профессор биологии, русский поэт и драматург.
 Фет, Штеффен (род. 1990) — немецкий гандболист. Призёр Олимпийских и Европейских соревнований.

Другое 
 Фет (коммуна) — коммуна в норвежской фюльке Акерсхус.
 Фет (циклон) — один из сильнейших тропических циклонов, наблюдавшийся в районе Арабского моря в июне 2010 года.

См. также 
 Фета
 Ле-Фет
 Боба Фетт
 Джанго Фетт